Majoro ist der Familienname folgender Personen:

 Lehlohonolo Majoro (* 1986), südafrikanischer Fußballspieler
 Moeketsi Majoro (* 1961), lesothischer Politiker